Das Ordina Open 2002 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 17. bis 22. Juni 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch